Armored Core 4 — видеоигра, разработанная From Software и изданная компанией Sega для игровой приставки PlayStation 3 и Xbox 360. Это двенадцатая инкарнация из серии Armored Core, хотя носит номер 4.

События в игре происходят в ближайшем будущем в альтернативной вселенной, где война разрушила многие нации Земли и управление странами приняли на себя корпорации.

Игра позволяет достаточно детально настраивать робота-меха для выполнения «сингловых» миссий, а также играть с другими игроками через Интернет. Продукт схож с играми серии MechWarrior.

Персонажи 

 Professor Jarnefeldt — ведущий учёный в области роботов.
 Emil Gustav — сотрудник исследовательской группы профессора Ярнефельдта, на самом деле талантливый политик.

Оценки 
Armored Core 4 получила в основном более положительные, чем предыдущие игры серии, оценки.

 Gamespot — 7.7
 IGN — 5.9
 GameVideos — 8.4

Средний балл игры на Metacritic — 65.

Примечания

Ссылки 
 Sega Armored Core веб-сайт
 

Обзоры
 
 
 

Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Компьютерные игры 2006 года
Компьютерные игры, изданные 505 Games